Bollano ima više značenja:
 Bollano, Cuneo
 Bollano, Siena